MKE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto General Mitchell International, Milwaukee (Wisconsin), Stati Uniti